est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide boronique
 acide 3-méthyl-1-[[3-phényl-2-(pyrazine-2-carbonylamino)propanoyl]]amino]butylboronique, numéro CAS , mélange de deux paires d'énantiomères
 acide (1S)-3-méthyl-1-[[(2S)-3-phényl-2-(pyrazine-2-carbonylamino)propanoyl]amino]butylboronique, numéro CAS 
 acide (1R)-3-méthyl-1-[[(2R)-3-phényl-2-(pyrazine-2-carbonylamino)propanoyl]amino]butylboronique, numéro CAS 
 acide (1S)-3-méthyl-1-[[(2R)-3-phényl-2-(pyrazine-2-carbonylamino)propanoyl]amino]butylboronique, numéro CAS 
 acide (1R)-3-méthyl-1-[[(2S)-3-phényl-2-(pyrazine-2-carbonylamino)propanoyl]amino]butylboronique ou bortézomib, numéro CAS